bł. Bernardyn z Fossy (1421–1503) – włoski franciszkanin
 bł. Bernardyn z Feltre (1431–1494) – włoski franciszkanin
Zobacz też: Święty Bernardyn